Osoby o tym nazwisku:
 Carmo João Rhoden – rzymskokatolicki duchowny
 George Rhoden – jamajski lekkoatleta, olimpijczyk
 Shawn Rhoden – amerykański kulturysta